Кокре́ль () — французская фамилия. Известные носители:
 Кокрель, Атанас (1795—1868), французский пастор.
 Кокрель, Эрик (род. 1958) — французский политик.
 Кокрель, Флора (род. 1994) — французская модель.
Кокрель, Шарль (1822—1867) — французский судовой хирург, альголог и энтомолог.